Анто́нио Поссеви́но (Поссевин; , ; 1534 — 26 февраля 1611) — секретарь генерала ордена Общества Иисуса, папский легат в Восточной Европе, ректор падуанской академии, первый иезуит, побывавший в Москве и написавший об этом.

Биография 
Согласно новейшим исследованиям, предки Поссевино могли быть «новыми христианами», прибывшими в Италию из Испании. Отец Антонио родился в г. Асти в Пьемонте и переехал в Мантую, где вступил в гильдию ювелиров. Мать поступила на службу к дому Гонзага, и в детстве нянчила Антонио вместе с будущим герцогом Франческо III (1533-1550). Имел старшего брата Джованни Баттиста и младшего Джорджо.

Старший брат Джованни Баттиста Поссевино (1522-1552) в середине 1540-х годов прибыл в Рим ко двору папы Павла III в свите мантуанского кардинала , поступив там на службу к влиятельному «великому кардиналу» Алессандро Фарнезе. В 1549 году в Рим для обучения приезжает вместе с братом и 17-летний Антонио, который вскоре обзаводится связями при дворе папы Юлия III.

В 1559 году Антонио вступает в орден иезуитов, быстро делая карьеру. Когда в 1565 году во французском парламенте открывается процесс о праве иезуитов преподавать в Парижском университете, он добивается для них временного права на преподавательскую деятельность. По поручению Ватикана он основывает ряд иезуитских коллегий во Франции, в частности, в Авиньоне, и став её ректором.

В 1568 году, продолжая проповедовать во Франции, Поссевино издает небольшую книжку «Христианский воин» (Miles Christianus), в которой пишет, что «каждый сражающийся с еретиками солдат — герой», погибший в этой борьбе — «мученик», малейшая же пощада к «врагам истинной веры» — преступление. Публикация брошюры красноречивого иезуита вскоре провоцирует кровавые гонения на гугенотов в Тулузе.

С 1572 по 1578 год Поссевино — секретарь генерала ордена.

В 1578 году начинается его дипломатическая деятельность: папа Григорий XIII, пристально следивший за событиями на севере, отправляет Поссевино в Швецию, где в это время усилилась партия реформаторов.

Пребывание в Русском государстве 
Во время Ливонской войны Иван IV, обеспокоенный успехами польского короля Стефана Батория, делает попытку к мирным переговорам, для чего 25 августа 1580 года решает обратиться к папе Римскому Григорию XIII за посредничеством. Римская курия использовала ситуацию в качестве предлога для нового визита папского представителя в Москву. Для этой миссии был выбран Поссевино.

Поссевино пытался склонить Ивана IV к унии с католицизмом: идея возрождения Флорентийской унии принадлежала папе Григорию XIII, который надеялся, что Иван Грозный в крайне затруднительных обстоятельствах не только вступит в коалицию против турок (османов), но и пойдёт на серьезные уступки в вопросах веры. Убеждённость папы Григория XIII в успехе миссии Поссевино была обусловлена тем обстоятельством, что ещё в 1573 году во время выборов короля Речи Посполитой в сейме обсуждалась, среди прочих, и кандидатура Ивана IV, который в обмен на польскую корону пообещал признать унию.

Поссевино приехал к Ивану Васильевичу в Старицу в августе 1581 года, где был встречен с чрезвычайной пышностью и любезностью. Царь первоначально не отвергал планов папы, но лишь до заключения Ям-Запольского перемирия в феврале 1582 года, которое было достигнуто при посредничестве Поссевино. 

После этого все предложения папы были отвергнуты. 14 февраля 1582 года Поссевино прибыл в Москву, где с разрешения Ивана Грозного провёл публичные диспуты о вере. Вот как отзывался об этом случае В. В. Розанов: «Известны споры Грозного с Поссевином, где он огорошил „западника“ вопросом, для чего они бреют подбородок».

По возвращении из России, Поссевино написал исторические сочинения о России, в частности, труд «Московия», опубликованный впервые в Вильно в 1586 году.

Умер Поссевино 26 февраля 1611 года в Ферраре.

В культуре 
Сочинение Антонио Поссевино о России послужило одним из основных источников для исторической драмы Лопе де Вега «Великий князь Московский, или Преследуемый император» (1617), посвященной судьбе Лжедмитрия I.

Деятельности Поссевино в России и Великом княжестве Литовском посвящена историческая миниатюра Валентина Пикуля «Закрытие русской „лавочки“».

Публикации 
 Поссевино А., Исторические сочинения о России ХVI в. / Пер., вступ. ст. и комм. Л. Н. Годовиковой. — М: Изд-во МГУ, 1983. — 272 с.: ил.

Примечания

Ссылки 
 
 Поссевино, А., Исторические сочинения о России XVI в., М., 1983; http://www.krotov.info/acts/16/possevino/.
 Mund, S. La mission diplomatique du pere Antonio Possevino (S.J.) chez Ivan le Terrible en 1581—1582 et les premiers ecrits jesuites sur la Russie moscovite a la fin du XVIe siecle. — Cahiers du Monde russe, vol. 45, 2004, № 3-4.
 Иван Грозный и иезуиты. Миссия Антонио Поссевино в Москве. Сост. и предисл. И. В. Курукина. М., 2005.
 Итальянцы при дворе Ивана Грозного

Иезуиты Италии
Послы Италии в России
Послы в Русском государстве
Папские легаты
Иван Грозный
1582 год в России